La Vysšaja Liga 1992-1993 è stata la 3ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La competizione è iniziata nel dicembre 1992 e si è conclusa nel maggio 1993.

Stagione regolare

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Verdetti 
  Dina Mosca campione di Russia 1992-1993.

Note

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 1992
Calcio a 5 nel 1993